41. sezon I ligi polskiej w hokeju na lodzie rozegrany został na przełomie 1995 i 1996 roku. Był to 60 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Podhala Nowy Targ. Był to szesnasty tytuł mistrzowski w historii klubu.

Formuła rozgrywek 
Runda eliminacyjna została stworzona na 2 grupy po 6 zespołów. Po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do grupy I rundy zasadniczej, a najsłabsze do grupy II. Osiem najlepszych zespołów awansowało do play-off a najsłabsze zespoły z grupy II rundy zasadniczej grały w barażach o utrzymanie

Runda eliminacyjna

Grupa A 

      = Awans do grupy I rundy zasadniczej

Grupa B 

      = Awans do grupy II rundy zasadniczej

Runda zasadnicza

Grupa I 

      = Awans do ćwierćfinału

Grupa II 

      = Awans do ćwierćfinału

Pierwsza runda

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 9-11

Druga runda

Półfinały

Mecze o miejsca 5-11 

 STS „Autosan” Sanok - wolny los

Mecze o miejsca 5-8

Trzecia runda

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
1995 w hokeju na lodzie
1996 w hokeju na lodzie
1995 w polskim sporcie
1996 w polskim sporcie